Ammassivia bezeichnet:
 Ammassivia (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ammassivia (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland